Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але цього разу не взяла участь.

Бренда Шульц виграла титул, перемігши у фіналі Дженні Бірн з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Джиджі Фернандес (3-тє коло)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Наталія Звєрєва (3-тє коло)
  Бренда Шульц (Champion)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Яюк Басукі (3-тє коло)
  Лариса Савченко-Нейланд (чвертьфінал)
  Джо Дьюрі (півфінал)
  Маріан де Свардт (2-ге коло)
  Патті Фендік (1-ше коло)
  Елна Рейнах (2-ге коло)
  Ендо Мана (2-ге коло)
  Кімберлі По (3-тє коло)
  Катріна Адамс (1-ше коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е Делоун
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н Герре
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Е Генрікссон
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=8
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= М Ендо
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= Дж Дьюрі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Б Нагелсен
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р Феербенк-Нідеффер
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Тозья
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Н Звєрєва
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Посилання 
 1992 Dow Classic Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

Dow Classic, одиночний розряд
1992